Delmont kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Delmont (Pennsylvania)
Delmont (South Dakota)